Ла Коломера има више значења:

 Ла Коломера (Сиватлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Коломера (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику